Albertino João Santos Pereira, noto come Beto – cantante portoghese
 Péricles Santos Pereira – calciatore capoverdiano
 Wanderson Santos Pereira – calciatore brasiliano

Pagine correlate
 Dos Santos Pereira